Тычин () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Жешувский повят, Подкарпатское воеводство. Население — 11 158 человек (на 2011 год).

Сельские округа 
 Бяла
 Борек-Стары
 Будзивуй
 Херманова
 Кельнарова
 Матысувка

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Подкарпатского воеводства